Desa Ujungnegoro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ujungnegoro (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 109,79), Jawa Tengah, 
 Desa Ujungnegoro (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 109,50), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar